Фёдор Максимилиа́нович Куни (25 июня 1931 — 9 октября 2012) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1969), почётный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Родился 25 июня 1931 году в Ленинграде.

Окончил школу с золотой медалью и физфак ЛГУ — с отличием (1954).

С 1954 года работал на кафедре теоретической физики ЛГУ (СПбГУ): ассистент, старший научный сотрудник, доцент, профессор. Читал курсы лекций «Статистическая физика и термодинамика». В 1972 году создал лабораторию статистической физики и кинетики. Организовал кафедру статистической физики, которой заведовал с 1975 по 1990 годы.

Кандидат (1959), доктор (1969) физико-математических наук. Диссертации:
 Кандидатская — «Дисперсионные соотношения и уравнение Лоу для рассеяния нуклонов на нуклонах»;
 Докторская — «Молекулярные корреляции в жидкостях и поверхностных слоях».

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

Автор свыше 270 научных работ. В 1978 году был награжден Почетной грамотой Ленинградского университета за высокое педагогическое мастерство и подготовку научных кадров. Под его руководством защищены 24 кандидатских диссертации, пять его учеников стали докторами наук, трое из его учеников стали заведующими кафедрами. Научный совет Российской Академии наук по коллоидной химии и физико-химической механике включил в 1994 году персоналию Ф. М. Куни в научно-биографический справочник «Кто есть кто в области проблем поверхностных явлений», содержащий данные о ведущих ученых России и СНГ в области проблем поверхностных явлений и дисперсных систем. Соросовский профессор.

Умер 9 октября 2012 года после тяжелой продолжительной болезни.

Научные труды

Монографии 
 Статистическая физика и термодинамика: Учеб. пособие. — М.: Наука, 1981. — 351 с.
 Термодинамика и кинетика биологических процессов: Пробл. неравновес. термодинамики, кинетика переход. процессов, экстрем. принципы, переход. процессы в живых системах / [Ф. М. Куни, Л. Ц. Аджемян, А. П. Гринин и др.; Отв. ред. А. И. Зотин]. — М.: Наука, 1980. — 397 с.
 Проблемы кинетики конденсации. — Киев: ИТФ, 1983. — 26 с.
 Неизотермические эффекты конденсации. — Киев: ИТФ, 1983. — 29 с.
 Разделение неустойчивой и устойчивой переменных в многомерной кинетической теории фазовых переходов первого рода / Ф. М. Куни, А. А. Мелихов. — Киев: ИТФ, 1988. — 23 с. — (ИТФ-87-97Р).

Избранные статьи

Примечания

Ссылки 
 http://phys.spbu.ru/26-news/945-kuni-smert.html 
 http://nrd.pnpi.spb.ru/history/Phys-Fak_1954.pdf
 Биографическая справка

Физики-теоретики России
Преподаватели физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Физики СССР